En Pologne, Sobki peut faire référence à : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sobki, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski.

dans la voïvodie de Łódź
 Sobki, un village du powiat de Bełchatów.